OAF steht für:
 Operation Allied Force, NATO-Operation 1999 gegen Jugoslawien
 Osteoklasten aktivierende Faktoren, Lymphokine mit einer den Knochenabbau fördernden Wirkung
 Oslo Amatørastronomers Forening
Openair Frauenfeld

Siehe auch:
 ÖAF

Abkürzung